Stora Acktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Acktjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (6,89 ha)
Stora Acktjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (12,3 ha)
Stora Acktjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (7,37 ha)
Stora Acktjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (30,2 ha)
Stora Acktjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,

Se även
Acktjärn
Stor-Acktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn